Biendorf – comune del circondario di Rostock (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Biendorf – comune del circondario rurale Salzlandkreis (Sassonia-Anhalt)